Kościółek (Gumionek) – skalisty szczyt w Pieninach Czorsztyńskich
 Kościółek (Kościołek) – turnia w słowackich Tatrach Wysokich
 Kościółek – wzniesienie na Pojezierzu Ełckim
 Kościółek – wzniesienie w gminie Jasionówka, powiecie monieckim, województwie podlaskim
 Kościółek – wzniesienie w gminie Widawa, powiecie łaskim, województwie łódzkim